Надин Элизабет Луиз Койл (; род. 15 июня 1985) — британо-ирландская певица, солистка девичьей поп-группы Girls Aloud.

Биография 
Надин родилась в Дерри, Северная Ирландия. У неё есть две сестры — Шармейн и Рейчел.
Первая слава пришла к девушке в 2001 году, когда она стала победительницей ирландского шоу талантов Popstars. Но Надин не смогла стать членом коллектива Six, открылся её обман — девушка не сообщила продюсерам, что была младше, чем требовалось по условиям конкурса.
В 2002 году Надин снова решила попытать счастья, но уже на британском шоу Popstars: The Rivals. На этот раз она прошла по возрасту и стала одной из солисток девичьей группы Girls Aloud.

Надин стала соавтором нескольких песен группы:

 «100 Different Ways» (What Will the Neighbours Say)
 «Why Do It» (Би-сайд к I Think We're Alone Now)
 «Sexy! No, No, No…» (Tangled Up)

Сольная карьера 
Ещё до участия в реалити-шоу, Надин записала демо-CD, в который вошли такие песни, как «Fields of Gold», «Somewhere Over the Rainbow», «Love Is» и «Summertime».

Надин появилась в видеоклипе Наташи Бедингфилд на песню «I Wanna Have Your Babies».
В 2009 году, когда Girls Aloud объявили о творческом перерыве, Надин начала работу над сольным альбомом. Её дебютный диск получил название Insatiable, а первым синглом была выбрана одноимённая песня. Релиз альбома состоялся 8 ноября 2010 года, но пластинка не имела большого успеха, возможно, из-за ограничений в продажах (диск был доступен только в супермаркетах Tesco). Вторым синглом должна была стать песня «Put Your Hands Up», а позже к выпуску в США планировалась «Runnin», но оба релиза были отменены.

В рамках сотрудничества со студией Xenomania, на счету которой числились почти все хиты Girls Aloud, в 2017 Надин выпустила сингл «Go to Work», а следом за ним — EP «Nadine», в который вошли три новых трека и один кавер. Новый диск был выпущен на другом лейбле: Надин заключила контракт с Virgin EMI Records. Летом 2019 Надин выпустила клип на песню «Fool for Love», а в конце года анонсировала релиз нового сингла — «All That I Know».

Осенью 2019 года певица приняла участие в съёмках приключенческого британского реалити-шоу «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!», где сумела войти в топ-6 лучших участников.

Личная жизнь 
В 2008—2011 года и вновь с 2013 года Надин состоит в фактическом браке с футболистом  (род.1978). У пары есть дочь — Анайя Белл (род.10.02.2014).

С Girls Aloud

Сольная дискография 
Альбомы:
 Insatiable (2010)
 Nadine (EP) (2018)

Синглы:

 Insatiable (2010) 
 Sweetest High (2011) 
 I Could Be (with Shane Filan) (2015) 
 Go to Work (2017)
 Fool for Love (2019)
All That I Know (2020)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Надин
 Официальный Твиттер Надин
 Англоязычный фан-сайт Надин

Музыканты Girls Aloud
Певцы и певицы Великобритании